

Patronyme 

 Buata Malela (1979-), un enseignant-chercheur, spécialiste de littératures francophones et des intellectuels de la diaspora afrodescendante ;
 Konko Malela, un chanteur, rappeur et compositeur guinéen, membre du groupe Banlieuz'Art ;
 Maurice Claude Malela-Soba (1947-2020), un homme politique congolais.

Prénom